Rayy, ciutat persa
 Rey (Star Wars), personatge d'aquesta saga cinematogràfica